Il singolare del torneo di tennis Maureen Connolly Memorial Dallas 1973, facente parte del Women's International Grand Prix 1973, ha avuto come vincitrice Virginia Wade che ha battuto in finale Evonne Goolagong 6-4, 6-1.

Teste di serie
 Chris Evert (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Maureen Connolly Memorial Dallas 1973